NGC 4732 (другие обозначения — UGC 7988, MCG 9-21-53, ZWG 270.26, PGC 43430) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4732
Большая Медведица (созвездие)